Marco Rossati – pittore italiano
 Nello Rossati – regista e sceneggiatore italiano